Babcock puede referirse a:

Personajes 

 C.C. Babcock, uno de los personajes de la serie de televisión norteamericana de la década de 1990 The Nanny.

Elementos astronómicos 

 Babcock (cráter), cráter lunar, nombrado en honor de Harold Delos Babcock.
 Estrella de Babcock, estrella variable en la constelación de Lacerta.
 (3167) Babcock, asteroide nombrado en honor de Harold D. Babcock y Horace W. Babcock.
 Modelo de Babcock, modelo de explicación de las manchas solares.

Control de alimentos 

 Prueba de Babcock, prueba para detectar el nivel de grasa en la leche.

Lugares 

 Babcock (Míchigan), lugar del municipio de Albion, Míchigan, Estados Unidos.
 Babcock (Wisconsin), ciudad del estado de Míchigan, Estados Unidos.
 Calle Babcock (Metro de Boston)
 Lagos Babcock, estanques actualmente desecados en Washington, D.C.
 Parque Estatal Babcock, parque de Virginia Occidental nombrado en honor al empresario maderero Edward V. Babcock.

Empresas 

 Babcock & Wilcox, empresa estadounidense.
 Babcock Borsig Española, una empresa derivada de Babcock Wilcox España.
 Babcock Borsig Service, filial de la empresa Babcock & Wilcox.
 Babcock Electric Carriage Company, filial de la empresa Babcock & Wilcox.
 Babcock International Group, filial de la empresa Babcock & Wilcox.
 Babcock Wanson.
 Deutsche Babcock, filial de la empresa Babcock & Wilcox.

Máquinas 

 Caldera Babcock & Wilcox

Instituciones educativas 

 Babcock Graduate School of Management, escuela de la Universidad Wake Forest.
 Universidad de Babcock, de Nigeria, administrada por la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Nigeria.